Roy de Ruiter (militair) (1981), Nederlands militair en ridder Militaire Willemsorde
 Roy de Ruiter (voetballer) (1989), Nederlands voetballer